Pavel Alikin (1984) – calciatore russo
 Vladimir Alikin (1957) – ex biatleta sovietico